Балдерама има више значења:

 Балдерама (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Балдерама, Ориља де Балдерама (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику